Шатне́-Малабрі́ () — місто й муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент О-де-Сен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 12 км на південний захід від Парижа, 16 км на південь від Нантера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 12749 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 30230,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Уродженці 
 Хасса Камара (*1992) — мавританський футболіст, захисник.

 Кевін Малькюї (*1991) — марокканський футболіст, захисник.

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста 
 Офіційний сайт 
 [ Розташування муніципалітету Шатне-Малабрі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту О-де-Сен

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту О-де-Сен